Le dessin est un art et une technique graphiques visant à la représentation du contour et des lignes principale d'un objet sur un support plat.

Dans le dessin assisté par ordinateur (DAO), ce support est immatériel jusqu'à la phase finale, de production sur une imprimante ou une table traçante.

Arts graphiques 
Le dessin est à la base de l'art figuratif
 dessin animé, dont
 l’anime, dénomination et style japonais;
 bande dessinée
 dessin réaliste dans la bande dessinée
 le Manga, dénomination et style japonais;
 Le dessin humoristique.
 Le dessin de presse.
 Le dessin en direct.

Technique et industrie 
Le dessin technique ou dessin industriel, avec ses variantes :
 Le dessin d'architecture.
 Le dessin d'ensemble.
 Le dessin de définition.

Psychologie 
 Le dessin d'enfant est pour celui-ci un mode d'expression, et pour le psychologue, un indice de son développement cognitif.

Mathématiques 
 Un dessin d'enfant est un graphe abstrait.

Œuvres 
 Le Dessin est une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu
 Dessin fou est un album de Henri Dès (1984).